Perriera är ett släkte av bittervedsväxter. Perriera ingår i familjen bittervedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bittervedsväxter
Perriera